La parola inglese spider, che letteralmente significa ragno, è utilizzata direttamente nella lingua italiana per indicare:

Spider – un componente di un motore di ricerca
Spider – un tipo di automobile
Spider – un film di David Cronenberg
Spider – un romanzo di Patrick McGrath
Spider – un missile
Spider – un gioco di carte
Spider – un gruppo musicale Hard rock
Spider – pseudonimo di Daniele Melani.

Pagine correlate 
Spider-Man (l'Uomo Ragno), personaggio dei fumetti

Disambigue correlate 
The Spider

Altri progetti